Proschkin () ist der Familienname folgender Personen:

 Jegor Wadimowitsch Proschkin (* 1999), russischer Fußballspieler
 Witali Wassiljewitsch Proschkin (* 1976), russischer Eishockeyspieler